Heidelberg Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Heidelberg Township (Berks County, Pennsylvania)
 Heidelberg Township (Lebanon County, Pennsylvania)
 Heidelberg Township (Lehigh County, Pennsylvania)
 Heidelberg Township (York County, Pennsylvania)